I microcleididi (Microcleididae) sono una famiglia di rettili marini estinti, appartenenti ai plesiosauri. Vissero nel Giurassico inferiore (Sinemuriano - Toarciano, circa 195 - 180 milioni di anni fa). I loro resti fossili sono stati ritrovati in Europa.

Descrizione
Questi animali corrispondono piuttosto fedelmente all'idea di plesiosauri presso il grande pubblico: erano rettili marini dotati di un corpo compatto, quattro grandi zampe piatte e a forma di pagaie e un lungo collo con una piccola testa armata di denti aguzzi.

Tra le varie caratteristiche che li distinguono da tutti gli altri plesiosauri, i microcleididi possedevano una cresta iliaca la cui superficie mediale era concava in senso anteroposteriore, un radio dotato di una flangia prominente nella metà anteriore; inoltre le superfici articolari posteriori delle costole cervicali erano ampiamente separate mentre quelle delle costole dorsali erano divise tra il centro vertebrale e l'arco neurale.

Classificazione
I microcleididi vennero citati per la prima volta nel 2007, quando Großmann utilizzò il termine informale di "elasmosauri microcleididi" per riferirsi ad alcune forme di plesiosauri del Giurassico inferiore. Successive analisi (Ketchum e Benson, 2010) indicarono che i microcleididi erano parte di una famiglia monofiletica, i plesiosauridi, in una posizione molto vicina a Plesiosaurus. Altri studi seguenti ebbero come risultato un clade monofiletico di microcleididi, anche se fu solo nel 2012 (Benson et al., 2012) che la famiglia venne stabilita formalmente. Per evitare confusioni tra Plesiosauridae e Microcleididae, gli studiosi proposero quindi di utilizzare Plesiosaurus come una forma più basale rispetto ai microcleididi. Secondo lo studio, i microcleididi sono definiti come "Microcleidus homalospondylus e tutti i taxa più strettamente imparentati con esso che con Plesiosaurus dolichodeirus, Cryptoclidus eurymerus, Elasmosaurus platyurus, Leptocleidus superstes, Pliosaurus brachydeirus o Polycotylus latipinnis".

I microcleididi comprendono una serie di plesiosauri del Giurassico inferiore tipici dell'Europa occidentale (Germania, Inghilterra, Francia, Portogallo). Il più antico e primitivo è considerato Eretmosaurus del Sinemuriano medio dell'Inghilterra. Altri microcleididi sono Westphaliasaurus, Seeleyosaurus, Lusonectes, Microcleidus, Occitanosaurus e Hydrorion. Queste ultime due forme sono da alcuni considerate due specie del genere Microcleidus. I microcleididi più recenti sono stati ritrovati in strati del Toarciano.

Filogenesi
Il cladogramma seguente si basa sull'analisi di Benson et al. (2012):

Bibliografia
Großmann, Fransiska; 2007; The Taxonomic and Phylogenetic Position of the Plesiosauroidea from the Lower Jurassic Posidonia Shale of South-West Germany; Palaeontology; 50(3) pp. 545–564
Ketchum, H.F.; Benson, R.B.J. (2010). "Global interrelationships of Plesiosauria (Reptilia, Sauropterygia) and the pivotal role of taxon sampling in determining the outcome of phylogenetic analyses". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 85 (2): 361–392. doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00107.x. PMID 20002391.
Hilary F. Ketchum and Roger B. J. Benson (2011). "A new pliosaurid (Sauropterygia, Plesiosauria) from the Oxford Clay Formation (Middle Jurassic, Callovian) of England: evidence for a gracile, longirostrine grade of Early-Middle Jurassic pliosaurids". Special Papers in Palaeontology 86: 109–129. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01083.x.
Adam S. Smith, Ricardo Araújo and Octávio Mateus (2011). "Lusonectes sauvagei, a new plesiosauroid from the Toarcian (Lower Jurassic) of Alhadas, Portugal". Acta Palaeontologica Polonica. in press. doi:10.4202/app.2011.0023.
Roger B. J. Benson, Mark Evans and Patrick S. Druckenmiller (2012). "High Diversity, Low Disparity and Small Body Size in Plesiosaurs (Reptilia, Sauropterygia) from the Triassic–Jurassic Boundary". PLoS ONE 7 (3): e31838. doi:10.1371/journal.pone.0031838. PMC 3306369. PMID 22438869.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Plesiosauri